Toponímia:
 Rupel (riu), riu de Bèlgica
 Rupel (Jörl), nucli del municipi de Jörl a Slesvig-Holstein 
 Biografies: Dimitrij Rupel (1946), polític d'Eslovènia